Der geheimnisvolle Fremde steht für:

 Der geheimnisvolle Fremde (Erzählung), Originaltitel The Mysterious Stranger, Erzählung von Mark Twain (1916)
 Der geheimnisvolle Fremde (1981), Originaltitel Raggedy Man, US-amerikanischer Spielfilm von Jack Fisk
 Der geheimnisvolle Fremde (1982), Originaltitel The Mysterious Stranger, deutsch-amerikanischer Fantasyfilm von Peter H. Hunt

Siehe auch:
 Die geheimnisvolle Fremde, Originaltitel La Femme du Vème, französisch-britisch-polnischer Psychothriller von Paweł Pawlikowski (2011)